Раунд — многозначный термин.

 Ра́унд (в единоборствах) — промежуток времени (2-3 минуты), на протяжении которого происходит единичная схватка в единоборствах. Несколько раундов составляют полноценный поединок (бой).
 Ра́унд (в переговорах) — относительно самостоятельный, обособленный временной этап, тур трудных и длительных переговоров.
 Ра́унд (в криптографии) — один из последовательных шагов обработки данных в алгоритме блочного шифрования.
 Раунд Мейпл — деревня в графстве Саффолк, Англия.
 Раунд, Дороти (в замужестве Раунд-Литтл; 1909—1982) — британская теннисистка, первая ракетка мира в 1934 году.
 Раунд, Элайджа (1882—19??) — английский футболист, вратарь.